Nierendorf ist der Name folgenden Orts:

 Nierendorf, Ortsbezirk in der Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Nierendorf ist der Name folgenden Unternehmens:

 Galerie Nierendorf, Kunstgalerie in Berlin

Nierendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Nierendorf, deutscher Kunsthändler und Galerist
 Meta Nierendorf (1899–1981), deutsche Galeristin, Tochter von Friedrich Christian Correns